Rio Novo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Pará, lat -6,28, long -55,76), 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Pará, lat -4,46, long -53,68), 
 Rio Iriri Novo, vattendrag, 
 Rio Novo do Sul (ort), Espírito Santo, 
 Rio Novo (ort), Minas Gerais, 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,90, long -49,98), 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,87, long -49,20), 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -21,38, long -42,73), 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo, lat -20,85, long -40,75), 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -19,47, long -57,57), 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -18,97, long -54,45), 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Goiás), 
 Ipiaú, ort, Bahia, 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Roraima, lat 0,13, long -62,06), 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Amazonas, lat -5,30, long -61,85), 
 Rio Novo (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -11,25, long -64,92), 
 Rio Novo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar